Disney Junior (Polska)
 Disney Junior (Stany Zjednoczone)

Zobacz też 
 Playhouse Disney
 Télémagino (d. Disney Junior we francuskojęzycznej Kanadzie)